Малое Костино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области на реке Лухта.

Входит в состав Комьянского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Комьянский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 24,2 км, до центра муниципального образования Хорошево — 2,5 км. Ближайшие населённые пункты — Большое Костино, Аграфенка, Большое Денисьево.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района